Agachona puede referirse a dos familias de aves del orden de los Charadriiformes:
 Rostratulidae, que habita en Asia, África y Oceanía.
 Thinocoridae, que habita en América.